Capitone – nome comune della femmina di anguilla, di grandi dimensioni
Capitone – frazione della città ternana di Narni

Caio Voltejo Capitone – centurione romano attivo nel I secolo a.C.
Gaio Ateio Capitone – giurista romano attivo nel I secolo d.C.
Publio Sestio Capitone – politico romano
Volfango Capitone – Wolfgang Köpfel, predicatore e teologo tedesco